Le nom D. J. Moore peut faire référence à 
D. J. Moore (né en 1987), un joueur de football américain, ayant joué comme cornerback.
D. J. Moore (né en 1997), un joueur de football américain, ayant joué comme wide receiver.

Voir aussi